Francisco Portillo (1981) – calciatore panamense
 Francisco Portillo (1987) – calciatore paraguaiano
 Francisco Portillo (1990) – calciatore spagnolo